Pennington může být:

příjmení
 Havoc Pennington (* 1976) – americký programátor
 William Pennington (1796–1862) – americký politik a právník

ostatní
 Pennington County – 2 okresy v USA